Аленкины — угасший княжеский род, Рюриковичи, отрасль Ярославских князей.

Род внесён в Бархатную книгу.

Происхождение и история рода 
Род происходил от князя Александра Федоровича Ярославского, прозванием Аленка, сына Фёдора Фёдоровича Алабыша (колено XX от Рюрика). Он был воеводою у Иоанна III и Василия IV.

Многие из князей Алёнкиных служили в воеводах. Одного из них, князя Андрея Федоровича, по прозванию Жеря, велено было казнить за некий проступок (1570), но посланные нашли его убитым на поле брани. Тогда царь Иван Васильевич приказал сослать в заточение его детей, которые там и умерли. С их смертью род князей Аленкиных угас.

Поколенная роспись

Примечания

Источники 
 
 
 
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Аленкины. стр. 6.
М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Аленкины. стр. 341-342.

Князья ярославские
Княжеские роды России (Рюриковичи)